La finale de l'édition 1969 de la Coupe Memorial est présentée au Forum de Montréal dans la province du Québec ainsi qu'au Regina Exhibition Stadium de Regina en Saskatchewan. Gérée par l'Association canadienne de hockey amateur, elle regroupe les meilleures équipes de niveau junior à travers les ligues basée au Canada.

Équipes participantes 
 Les Cougars de Victoria représentent la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique (LHCB).
 Les Sugar Kings de Lethbridge représentent la Ligue de hockey junior de l'Alberta (LHJA).
 Les Pats de Regina représentent la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan (LHJS).
 Les Kings de Dauphin représentent la Ligue de hockey junior du Manitoba (LHJM).
 Les Hurricanes de Fort William représentent la Ligue de hockey junior A de Thunder Bay (LHJTB).
 Les Wolves de Sudbury représentent l'Association de hockey junior du nord de l'Ontario (AHJNO).
 Le Canadien junior de Montréal représente l'Association de hockey de l'Ontario (AHO).
 Les Castors de Hull représentent la Ligue centrale de hockey junior A (LCHJ).
 Les Éperviers de Sorel représentent la Ligue de hockey junior provinciale (LHJP).
 Le Nationale de Port-Alfred représente la Ligue de hockey junior du Lac-Saint-Jean (LHJLSJ).
 Les Alouettes de Saint-Jérôme représentent la Ligue de hockey junior métropolitaine de Montréal (LHJMM).
 Les Canadiens de Fredericton représentent la Ligue maritime de hockey junior A (LMHJA).

Résultats 
Un tour préliminaire fut effectué entre les trois ligue du Québec (LHJP, LHJLSJ et LHJMM) pour déterminer l'équipe représentant la province lors du tournoi. 
 Demi-finale du Québec : les Éperviers de Sorel (LHJP) remportent leur série trois parties à zéro face au Nationale de Port-Alfred (LHJLSJ).
 Finale du Québec : les Éperviers de Sorel (LHJP) remportent leur série trois parties à zéro face aux Alouettes de Saint-Jérôme (LHJMM).

¹ Les North Stars de Schreiber participèrent en tant qu'équipe indépendante.

Finale

Effectifs 
Voici la liste des joueurs du Canadien junior de Montréal, équipe championne du tournoi 1969 :

 Entraîneur : Roger Bédard
 Gardiens : Jim Rutherford¹, Ted Tucker et Wayne Wood.
 Défenseurs : André Dupont, Jocelyn Guevremont, Serge Lajeunesse, Claude Moreau et Ken Oliphant.
 Attaquants : Jean-Pierre Bordeleau,  Guy Charron, Gary Connelly, Normand Gratton, Bob Guindon,  Réjean Houle, Bobby Lalonde, Richard Lemieux, Rick Martin, Gilbert Perreault, Arthur Quoquochi et Marc Tardif.

¹ Jim Rutherford fut prêté par les Red Wings de Hamilton à l'occasion du tournoi.

Notes et références

Voir aussi 

1969
Compétition de hockey sur glace en Ontario
Compétition de hockey sur glace à Regina
Hockey sur glace en 1969
Sport au Canada en 1969